Kalms est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, athlète paralympique australien
 (c. 1898-1978), homme d'affaires britannique
 (1897-1977), joueur australien de tennis
Stanley Kalms (né en 1931), homme d'affaires britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme